Сможанка
 Сможанка (притока Головчанки)
 Сможанка (заказник)